Pilnäs ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Pilnäs (* 1948), schwedischer Popmusiker und Fernsehproduzent
 Jessica Pilnäs (* 1978), schwedische Sängerin